D'Artagnan – personaggio del romanzo I tre moschettieri di Alexandre Dumas (padre)
 Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan – militare francese a cui è ispirato il personaggio omonimo di Dumas
 D'Artagnan – miniserie televisiva francese del 1969
 D'Artagnan – film del 2001 diretto da Peter Hyams